El término Cuesta hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Cuesta, accidente geográfico.

Lugares
Barrio la Cuesta, provincia de Burgos.
Castilleja de la Cuesta, provincia de Sevilla.
Cuesta Blanca (Argentina)
Cuesta Blanca (desambiguación)
Cuesta Blanca, provincia de Granada.
Cuesta de Campa, San Luis Potosí, México.
Cuesta de la Vega, calle en Madrid.
Cuesta de Lipán, departamento de Tumbaya.
Cuesta de los Chinos, acceso a la Alhambra.
Cuesta de Moras, lugar donde tiene asiento la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Cuesta de Moyano, nombre popular de la calle de Claudio de Moyano en Madrid.
Cuesta de Piedra (Santa Cruz de Tenerife)
Cuesta de San Vicente, calle en Madrid.
Cuesta del Bailío, Córdoba, Andalucía.
Cuesta del obispo, Salta, Argentina.
Cuesta La Dormida, Chile.
Cuesta Labra - Sierra de Híjar, en Cantabria.
Cuesta (Villalba) - San Simón da Costa.
Distrito de La Cuesta, provincia de Otuzco.
Embalse Cuesta del Viento, presa hidroeléctrica.
Honrubia de la Cuesta, provincia de Segovia.
La Cuesta (desambiguación)
Merindad de Cuesta-Urria, municipio de España.
Modúbar de la Cuesta, provincia de Burgos.
Olmeda de la Cuesta, provincia de Cuenca.
Palazuelos de Cuesta Urria localidad en la provincia de Burgos.
Pie de la Cuesta, playa de Acapulco.
San Cristóbal de la Cuesta, comarca de La Armuña.
San Rafael Pie de la Cuesta, Guatemala.
Valmayor de Cuesta Urria, provincia de Burgos.
Ventosa de la Cuesta, provincia de Valladolid.

Personas

Alexander Cuesta
Álvaro Cuesta, abogado y político español
Amador Cuesta, fotógrafo español
Belén Cuesta, actriz
Félix Cuesta
Frank Cuesta, presentador de televisión
Gloria Cuesta
Inma Cuesta, actriz española
Íñigo Cuesta, exciclista español
Jaime Cuesta, futbolista mexicano
Jorge Cuesta, químico, poeta, ensayista y editor mexicano
Juan Cuesta, personaje ficticio
Juan Ignacio Cuesta, periodista
Manolín Cuesta, futbolista
Manuel Cuesta, cantautor
Mery Cuesta, crítica de arte
Raúl Cuesta, futbolista colombiano
Salvador Cuesta, filósofo
Teodoro Cuesta
Victor Cuesta futbolista argentino
Yamith Cuesta, futbolista colombiano
Carlos Cuesta Arce, periodista español
Cerveleon Cuesta Delgado exfutbolista colombiano
Norberto Cuesta Dutari, matemático y humanista*Mario Fernández Cuesta, futbolista
Igor Cuesta Ruiz, futbolista español
Celedonio de la Cuesta
José Julián de la Cuesta, futbolista
Francisco de la Cuesta
Juan de la Cuesta (desambiguación)
Julio Albi de la Cuesta, diplomático
Leonel Antonio de la Cuesta
Paul de la Cuesta, esquiador
Paz de la Cuesta, penalista española
Justo Pelayo de la Cuesta Núñez
Ramón de la Cuesta y Cobo de la Torre
Ambrosio José de la Cuesta y Saavedra
Eduardo Callejo de la Cuesta, abogado y político español
José Domínguez y Díaz de la Cuesta
Rafael Entrena Cuesta, jurista español
Nemesio Fernández Cuesta
Manuel Fernández-Cuesta Merelo, periodista español
Manuel Fernández-Cuesta Puerto, editor
Raimundo Fernández-Cuesta, abogado y notario
Ismael Fernández de la Cuesta, investigador y musicólogo
Miguel García Cuesta
Gregorio García de la Cuesta, general español que participó en diversos conflictos armados, sobre todo conocido por su participación en la Guerra de Independencia española
Pablo González Cuesta, novelista español
Luis de la Lastra y Cuesta
Nicolás Piñeiro Cuesta
José Ruiz Cuesta
Gabriel Sánchez de la Cuesta, médico
Luis Francisco Urquizo Cuesta, poeta y pintor ecuatoriano
Ángel Urzáiz y Cuesta

Además
Instituto Cuesta Duarte, asociación civil en el marco del movimiento sindical uruguayo.